Helicoubisia är ett släkte av svampar. Helicoubisia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicoubisia